De Negri, een Nederlands adellijk geslacht afkomstig uit Italië

Plaatsen
Costache Negri, een Roemeense gemeente
Negri (gemeente), een Roemeense gemeente
Negri Gugung, een bestuurslaag in Indonesië

Personen
Ada Negri (1870–1945), Italiaanse dichteres
Antonio Negri (1933), Italiaanse filosoof
Frédéric de Negri (1768–1833), Nederlandse adellijke persoon
José Elías de Negri (1954), Ecuadoraanse voetballer
Mario Negri (1916–1987), Italiaanse beeldhouwer
Philippus Negri (–1563)
Pierpaolo De Negri (1986), Italiaanse wielrenner
Pola Negri (1897–1987), Poolse actrice
Roger Negri (1954), Luxemburgse politicus